Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fredrik Jonsson che ha battuto in finale Oleg Ogorodov 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 David Caballero Garcia (primo turno)
 Răzvan Sabău (semifinali)
 Eyal Ran (primo turno)
 Noam Behr (semifinali)

 Tomáš Catar (primo turno)
 Fredrik Jonsson (Campione)
 Tapio Nurminen (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 1998